Арка́дий Алексе́ев:
 Алексеев, Аркадий Алексеевич (род. 1937) — передовик строительного производства, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Аркадий Владимирович (1946—2018) — советский и российский океанолог.